Die World Series 1992 war die erste Auflage des Finals der Major League Baseball, die jemals außerhalb der USA stattfand. Erstmals in der Geschichte gewann ein Team aus Kanada den Titel.

Die Serie startete am 17. Oktober 1992 und endete am 24. Oktober 1992. Es standen sich der Champion der American League, die Toronto Blue Jays, und der Champion der National League, die Atlanta Braves, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Toronto Blue Jays mit 4:2 Siegen. Für die Blue Jays war es der erste Sieg der World Series in der Geschichte des Franchise.

Als MVP der World Series wurde Pat Borders ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Spiel 1 
Samstag, 17. Oktober 1992, im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta, Georgia

Spiel 2 
Sonntag, 18. Oktober 1992 im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta

Spiel 3 
Dienstag, 20. Oktober 1992 im SkyDome in Toronto, Ontario

Spiel 4 
Mittwoch, 21. Oktober 1992 im SkyDome in Toronto

Spiel 5 
Donnerstag, 22. Oktober 1992 im SkyDome in Toronto

Spiel 6 
Samstag, 24. Oktober 1992 im Atlanta-Fulton County Stadium in Atlanta

1992
Baseball 1992
Sportveranstaltung in Atlanta
Sportveranstaltung in Toronto
Atlanta Braves
Toronto Blue Jays